Аяччо (фр. Ajaccio, корс. Aiacciu) — многозначный термин.

 Аяччо — столица провинции и крупнейший город и порт острова Корсика — департамента Франции.
 Аяччо (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Корсика. 
 Аяччо (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Аяччо-1
 Аяччо-2
 Аяччо-3
 Аяччо-4
 Аяччо-5
 Аяччо-6
 Аяччо-7
 Епархия Аяччо